

Априлово () — село в Софійській області. Входить до складу общини Горішня Малина.
 Априлово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Гилибово.
 Априлово () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Попово.